Хатч (, также Hatch) может значить:

 Сидни Герберт Хатч (; 1883—1966) — американский легкоатлет.
 «Старски и Хатч» () — комедийный боевик режиссёра Тодда Филлипса (2004).
 Рональд Рэй Хатч (; 1937—2019) — американский учёный.

См. также 
 Хэтч (Hatch)
 Хатчисон (Hutchison)

Примечания